Amazonas este numele portughez și spaniol al fluviului Amazon. 
Termenul mai poate însemna:

 Amazonas — unul dintre cele 26 de state ale Braziliei
 Amazonas — unul dintre cele 32 de departamente ale Columbiei
 Amazonas — unul dintre cele 23 de state ale Venezuelei
 Amazonas — unul dintre cele 25 de departamente ale Perului

Vezi și 
 Amazon (dezambiguizare)